Arbach ist ein Ortsname:
 Arbach, Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Arbach ist ein Gewässername:
 Arbach (Echaz), rechter Zufluss der Echaz zwischen Pfullingen und Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Arbach (Elzbach) oder Arbacher Bach, linker Zufluss des Elzbachs nahe Arbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Arbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Tübingen-Hirschau, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Arbach (Prim), rechter Zufluss der Prim bei Aldingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 mit gleichnamigem linken Arbach-Quellast
 Arbach (Schlegelbach), linker Zufluss des Schlegelbachs (zur Kirnach) in Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Arbach (Schwäbische Rezat), rechter Zufluss der Schwäbischen Rezat bei Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Arbach (Wildebach), rechter Zufluss des Wildebachs (Wildenbach) in Salchendorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Arbach ist Namensbestandteil von:
 Arbacher Einigkeit, Bergwerk bei Salchendorf im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Arbach ist ein Familienname:
 Abdo Arbach (* 1952), Apostolischer Exarch für die in Argentinien lebenden melkitisch griechisch-katholischen Gläubigen

Siehe auch:
 Aarbach
 Ahrbach